Змагання зі спринту серед чоловіків у рамках Кубка світу з біатлону 2010–11 розпочалися 4 грудня 2010 в Естерсунді, Швеція і завершаться 17 березня 2010 етапом в Осло, Швеція.
Володарем малого кришталевого глобуса в сезні 2009-2010 був норвежець Еміль Хегле Свендсен.

Формат
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 10 км із двома стрільбами: спочатку з положення лежачи, потім з положення стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Змагання проводяться із роздільним стартом, спортсмени стартують через 30 с.

Призери сезону 2009–10

Призери етапів

Таблиці

Виноски

Кубок світу з біатлону 2010-11
2010 у біатлоні‎
2011 у біатлоні‎